Underwoodia är ett släkte av svampar. Underwoodia ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Skålsvampar
Underwoodia